Gedempte Gracht (Den Haag) 
 Gedempte Gracht (Zaandam)
 Gedempte Oude Gracht (Haarlem)